

Architettura 
Australia
 Deutsche Bank Place – edificio di Sydney
Germania
 Deutsche Bank – edificio storico di Brema
 Deutsche Bank Park – impianto sportivo multifunzione di Francoforte sul Meno
 Deutsche Bank Twin Towers – complesso di grattacieli di Francoforte sul Meno
Stati Uniti d'America
 Deutsche Bank Building – edificio di New York

Aziende 
 Deutsche Bank – banca tedesca

Sport 
 Deutsche Bank Championship – nome un tempo usato per indicare il Dell Technologies Championship, torneo di golf statunitense
 Deutsche Bank Skyliners – nome un tempo usato dai Skyliners Frankfurt, società cestistica tedesca